Dobojewo (powiat Bytowski), een plaats in het Poolse district Bytowski, woiwodschap Pommeren
 Dobojewo (powiat Człuchowski), een plaats in het Poolse district Człuchowski, woiwodschap Pommeren